GBU – akronim mogący się odnosić do:
 bomba kierowana (ang. Guided Bomb Unit) –  bomba lotnicza wyposażona w stery i system kierowania
 Dobry, zły i brzydki (ang. The Good, the Bad and the Ugly) – spaghetti western z 1966, w reżyserii Sergio Leone
 Gaston Berger University – uniwersytet w Saint Louis w Senegalu

Inne 
 GBU – kod IATA portu lotniczego Khashm El Girba (Sudan)
 gbu – kod ISO 639-3 języka gagadju